Куангнгай:

 Куангнгай (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Куангнгай (місто) — місто, столиця провінції Куангнгай